Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Tom Okker che hanno battuto in finale Antonio Muñoz e Manuel Orantes 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pierre Barthes /  Rod Laver (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Tom Okker (Campioni)

 Bob Carmichael /  Frew McMillan (primo turno)
 Antonio Muñoz /  Manuel Orantes (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1973